Премия Национальной академии наук США за научный обзор — одна из важнейших премий в области научного рецензирования в США. Присуждается Национальной академией наук США «как признание авторов, чьи рецензии синтезировали обширный и сложный материал, оказывая значительную услугу науке и влияющую на ход научной мысли».

История 
Премия Национальной академии наук США за научный обзор была учреждена в 1977 году. Она присуждается ежегодно в отдельных областях с 1979 года.

Список лауреатов премии

Примечания 

Списки лауреатов премий
Списки награждённых научными наградами
Награды, появившиеся в 1979 году
Награды Национальной академии наук США
Награды по алфавиту